Vander Sacramento Vieira, souvent abrégé en Vander Vieira, né le  à Rio de Janeiro, est un footballeur brésilien. Il évolue au poste d'attaquant à Ajman Club.

Carrière 

Vander Vieira est transféré de l'AEK Larnaca à l'APOEL Nicosie durant l'été 2015, pour un montant de cent mille euros.

Statistiques

Palmarès 
Vander est élu meilleur étranger du championnat de Chypre lors de la saison 2014-2015.

Il remporte le championnat de Chypre en 2016 avec l'APOEL Nicosie.

Références

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Joueur du Duque de Caxias Futebol Clube
Joueur du Botev Plovdiv
Joueur de l'AEK Larnaca
Joueur de l'APOEL Nicosie
Joueur du Sharjah FC
Joueur d'Ajman Club
Naissance en octobre 1988
Naissance à Rio de Janeiro